Oscar Coomans de Brachène (politicus) (1885-1979), Belgisch provincieraadslid, en burgemeester van Aarschot
 Oscar Coomans de Brachène (genealoog) (1915-2003), Belgisch genealoog